Сезон 1907/08 стал для «Манчестер Юнайтед» 16-м сезоном в Футбольной лиге и 25-м сезоном с момента основания клуба «Ньютон Хит Ланкашир энд Йоркшир Рейлуэй». По итогам сезона «Юнайтед» впервые в своей истории стал чемпионом Англии, выиграв Первый дивизион с девятиочковым отрывом от ближайших преследователей.

Обзор участия в турнирах

Обзор сезона 
Перед началом сезона, в первый уикенд августа, некоторые игроки «Манчестер Юнайтед» приняли участие в матчах против «Болтон Уондерерс», однако команды сыграли не в традиционный британский футбол, а в американский пушбол. Эта игра была малоизвестна в Великобритании и собрала большую толпу зрителей, пришедших посмотреть, как две команды пытаются затолкать в ворота соперника огромный мяч весом в 56 фунтов (более 25 кг). Первый матч завершился со счётом 1:1, в ответной встрече победитель также выявлен не был: 2:2. Несмотря на веселье игроков и зрителей, наблюдавшим за необычным зрелищем, местные газеты сообщили, что эта игра вряд ли приживётся в Британии.

17 августа 1907 года, в субботу, футболисты сыграли первый предсезонный матч между собой. Тренер разделил игроков на две команды: «красных» и «белых». В команде красных сыграли: Могер, Холден, Берджесс, Дакворт, Робертс, Белл, Берри, Пикен, Мензис, Миллз, Уильямс. За белых сыграли: Брумфилд, Макларни, Стейси, Дауни, Томсон, Магилливри, Мередит, Бэннистер, Джимми Тернбулл, Дайер и Уолл. Матч прошёл на «Бэнк Стрит» и был благотворительным. Пришедшие на стадион зрители впервые увидели в футболке «Юнайтед» Джимми Тернбулла, а также вратаря Герберта Брумфилда, перешедшего из «Болтона» в самом конце прошлого сезона. Ещё одним дебютантом был Джорж Стейси, купленный у «Барнсли» за £200 для подмены Герберту Берджессу на левый фланг защиты. Команда «белых» выиграла первый товарищеский матч со счётом 4:3.

Первый официальный матч сезона «Юнайтед» провёл 2 сентября на выезде против «Астон Виллы» — самого титулованного на тот момент английского клуба.

Первый дивизион

Итоговая турнирная таблица

Результаты по турам

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Кубок Англии

Суперкубок Англии

Статистика игроков

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1907/08 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1907-1908
1908
Манчестер Юнайтед